Nox atra rerum contegit ist ein lateinischer Hymnus.

Text

Geschichte 
Der Text wird sowohl Papst Gregor dem Großen als auch Ambrosius zugeschrieben, ist aber wohl unbekannter Herkunft. Er wird traditionell im Stundengebet zur Matutin bzw. der Lesehore am Donnerstag gesungen. Der Hymnus findet sich daneben auch im Sarum-Usus.

Weblinks 
 Nox atra rerum contegit im Berliner Repertorium (HU Berlin)
 Nox atra rerum contegit auf gregorien.info
 Eintrag im 1910 New Catholic Dictionary
 Tondatei auf liberhymnarius.org

Einzelnachweise 

Gregorianischer Choral
Stundengebet
Lateinischer Hymnus